Муг () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Муг, Роберт (1934—2005) — американский изобретатель, предприниматель, пионер электронной музыки.
 Муг, Энди (род. 1960) — канадский хоккейный тренер и менеджер, в прошлом хоккеист, вратарь.

См. также 

 Муг (село)